Кэмерон Зишан Рана-Джером (; ) — английский футболист, нападающий клуба «Болтон Уондерерс».

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Джером родился в городе Хаддерсфилд, несколько лет играл в молодёжной команде «Хаддерсфилд Таун», позднее играл в молодёжных командах клубов «Гримсби Таун» и «Шеффилд Уэнсдей». Не сыграв ни одного матча в своей следующей команде «Мидлсбро», Джером подписал контракт с валлийской командой «Кардифф Сити».

Кардифф Сити 
В первом своем сезоне за команду вышел на поле 32 раза и сумел отличиться семь раз. В следующем сезоне Джером полностью закрепился в основном составе. В лиге он пропустил всего два матча, а за сезон сыграл 47 раз и забил 20 голов. После хорошего сезона на него обратили внимание скауты Бирмингема.

Бирмингем Сити 
Джером подписал контракт с «Бирмингемом» 31 мая 2006, трансфер оценивают в £3 или £4 миллиона. Джером дебютировал за «Бирмингем», выйдя на замену, в матче против «Колчестер Юнайтед» 5 августа 2006. Свой первый гол, он забил в матче с «Куинз Парк Рейнджерс» 12 сентября. «Бирмингем» занял второе место в Чемпионшипе, благодаря этому команда вышла в Премьер-Лигу, но Джером сезон провел на не очень высоком уровне, отличившись всего девять раз за 44 матча.

Первый гол в Премьер-Лиге забил на 32 секунде матча против «Дерби Каунти» 25 августа 2007. Он стал вторым бомбардиром в команде с семью забитыми мячами, но это не помогло «Бирмингему» избежать очередного вылета в Чемпионшип. В сезоне 2008/09 Джером отличился десять раз в 45 матчах. Также он забил один гол в дерби против «Вулверхэмптона», в котором «Бирмингем» выиграл со счетом 2-0.

В июле 2009 подписал новый контракт с командой, рассчитанный на пять лет. Первый гол в сезоне 2009/10 он забил с 30 ярдов в матче против «Ливерпулем», который получил много положительных отзывов.

Сток Сити 
31 августа 2011, в последний день трансферного окна, подписал контракт со «Сток Сити» на четыре года, трансфер оценивают в £4 миллиона. Свой первый гол Джером забил в первом же матче против киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги Европы. Свой первый гол в Премьер-лиге за «Сток Сити» 31 декабря 2011, это был его первый гол в чемпионате после тринадцати месяцев.

Норвич Сити 
20 августа 2014 перешёл в клуб Чемпионшипа «Норвич Сити». 13 сентября забил свой первый гол за "канареек" в матче с Кардифф Сити (4:2).

Дерби Каунти 
16 января 2018 года Джером перешел в «Дерби Каунти». Он забил свой первый гол за клуб 3 февраля, а закончил сезон с 6 голами за 20 игр.

Гёзтепе 
31 августа 2018 года Джером перешел в турецкий клуб «Гёзтепе». Он забил свой первый гол за клуб в домашнем матче против «Коньяспора» 30 сентября.

Милтон-Кинс Донс 
9 октября 2020 года Джером вернулся в Англию после окончания контракта с «Гёзтепе». Главный тренер «Милтон-Кинс Донс» Рассел Мартин предложил своему бывшему партнеру по команде присоединиться к клубу на правах свободного агента. На следующий день Джером дебютировал за клуб в лиге в матче с «Портсмутом», а через неделю забил свой первый гол за клуб в домашней победе над «Джииллингемом».

Лутон Таун 
1 июля 2021 года Джером перешел в клуб «Лутон Таун» на правах свободного агента.

Международная карьера 
Джером сыграл десять матчей за молодёжную сборную Англии, но не смог забить ни одного гола.

Достижения

«Бирмингем Сити» 
 Серебряный призёр Чемпионшипа: 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2010/11

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»